Сан Мигел Тотолапан има више значења:

 Општина Сан Мигел Тотолапан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Мигел Тотолапан (Сан Мигел Тотолапан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику